El ajedrez grandioso o gran ajedrez es una popular variante del ajedrez inventada en 1984 por el creador de juegos neerlandés Christian Freeling. Se juega en un tablero de 10x10 al que se le añaden, a cada lado del tablero, dos peones y dos nuevas piezas: el mariscal y el cardenal.
  El mariscal se mueve indistintamente como torre y caballo.
  El cardenal se mueve indistintamente como alfil y caballo.

Reglas 
Los peones blancos se colocan en la tercera fila. Las dos torres blancas se sitúan en las dos esquinas inferiores, sin piezas a su alrededor, para facilitar sus movimientos y evitar que sean bloqueadas por las otras piezas, tal y como pasa en el ajedrez estándar. El resto de piezas se colocan en segunda fila según muestra el diagrama. No hay ningún tipo de enroque en esta variante.

Las piezas negras se sitúan simétricamente al lado opuesto del tablero, los peones en la fila 8 y las demás piezas en las filas 9 y 10.

Cuando un peón blanco llega a la fila 8 o 9, éste tiene la posibilidad de ser promocionado, pero una vez alcanzada la décima su promoción es obligatoria. A diferencia del ajedrez estándar, la coronación de los peones solo puede ser realizada por piezas del mismo color que han sido anteriormente capturadas. En el caso de que no hubieran piezas para sustituir al peón blanco, éste debería permanecer en la fila 9 a la espera de piezas de su color. Cuando el peón se ve forzado a estar en la novena fila sigue habiendo posibilidad de jaque.

Las reglas para los peones negros son las mismas que para los blancos, la única diferencia son las filas en las que promocionan. Un peón negro tiene la posibilidad de promocionar cuando llega a las filas 2 o 3, pero al alcanzar la primera fila su promoción es obligatoria. Sigue habiendo jaque aunque el peón no pueda ser movido.

Los peones se pueden mover uno o dos cuadrados en el primer movimiento y pueden capturar al paso, del mismo modo que en el ajedrez estándar.

El jaque mate es una victoria y el ahogado lleva a tablas.

Véase también 
 Ajedrez de Capablanca
 Ajedrez aleatorio de Capablanca
 Ajedrez Omega

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Ajedrez grandioso de Christian Freeling por Hans L. Bodlaender.
 Introducción al ajedrez grandioso, contiene reglas, problemas y ejemplos.
 Final del campeonato del mundo de 2001, escrito por John Vehre.
 Ajedrez grandioso por Malcolm Horne, Variant Chess, Volumen 3, Capítulo 24, Verano de 1997, páginas 71–72.

Grandioso, ajedrez